Sköna juveler kan syfta på

 Sköna juveler (roman) – en roman av P.G. Wodehouse från 1961
 Sköna juveler (1940) – en tysk film från 1940
 Sköna juveler (1951) – en amerikansk film från 1951
 Sköna juveler (1980) – en amerikansk film från 1980
 Sköna juveler (1984) – en svensk kriminalfilm från 1984